Santa Croce (Veneza) — bairro da cidade de Veneza

Comunas na Itália
 Cervarese Santa Croce — no Vêneto
 Santa Croce sull'Arno —  na Toscana
 Santa Croce di Magliano — no Molise
 Santa Croce Camerina — na Sicília
 Santa Croce del Sannio — na Campânia

Ver também
 Rocchetta e Croce — comuna na Campânia
 San Giovanni in Croce — comuna na Lombardia

Desambiguações de topônimos